Uno Sundelin kan syfta på:

Uno Sundelin (geolog) (1886–1926)
Uno Sundelin (pianist) (1887–1935)